Catalonia puede hacer referencia a:
 Cataluña
 Catalonia (automóviles), empresa española de automóviles.
 Catalònia (periódico), extinto periódico español.
 Catalonia (editorial), editorial chilena. 
 Catalònia, revista cultural española.